Демонасса (від  — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології, назва роду з родини вусачів, входить до назви кількох біологічних видів.

Персонажі 
 Демонасса — дочка аргоського царя Амфіарая і Еріфіла, сестра Алкмеона, Амфілоха і Евридіки.
 Демонасса — мати Еврітіона, царя Фтії, Фессалія.
 Демонасса — жителька Кіпру, яка встановила деякі закони для жителів острова.
 Демонасса — дружина Пеанта, мати Філоктета.
 Демонасса — дружина Адраста, мати Егіалея.

Біологія 
 Demonassa — рід вусачів. Види з цього роду:
 Demonassa capitalis
 Demonassa dichotoma
 Demonassa marmorata
 Thecla demonassa — вид метеликів.
 Calycopis demonassa — вид метеликів.